

Lokalizacje

Niemcy 
 Johannesberg – dzielnica Bad Hersfeldu
 Johannesberg – dzielnica Friedlandu
 Johannesberg – dzielnica Fuldy
 Johannesberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Janowa Góra

Zobacz też 
 Johannisberg